En chimie, le code de couleurs CPK est un ensemble de couleurs permettant la distinction des atomes de différents éléments chimiques dans les modèles moléculaires.  Le code est nommé d'après les modèles CPK conçus par les chimistes Robert Corey et Linus Pauling, et améliorés par Walter Koltun.

Histoire 
En 1952, Corey et Pauling publient la description de modèles compacts de protéines et d'autres biomolécules qu'ils ont construit au . Leurs modèles représentent les atomes sous la forme de boules de bois, peintes de diverses couleurs pour indiquer leur élément chimique respectif. Le code de couleurs inclut : 
 rouge pour l'oxygène ;
 noir pour le carbone ;
 bleu clair pour l'azote ;
 blanc pour l'hydrogène
Ils assemblent également des modèles plus petits à partir de boules de plastique, avec le même code de couleurs.

En 1965, Koltun fait breveter une version améliorée de la technique de modélisation de Corey et Pauling. Dans son brevet, il mentionne les couleurs suivantes :
 blanc pour l'hydrogène ;
 noir pour le carbone ;
 bleu pour l'azote ;
 rouge pour l'oxygène ;
 jaune profond pour le soufre ;
 violet pour le phosphore ;
 vert clair, intermédiaire, intermédiaire sombre et sombre pour les halogènes (fluor, chlore, brome, iode) ;
 argent pour les métaux (cobalt, fer, nickel, cuivre).

Table 

La table suivante présente les couleurs assignées à chaque élément par le code CPK et des variantes plus modernes.  La colonne C est l'attribution originale des couleurs par Corey et Pauling et K est celle du brevet de Koltun. La colonne J est le code couleur utilisé par Jmol. La colonne R est celui utilisé par Rasmol (quand deux couleurs sont signalées, la seconde est valide pour les versions 2.7.3 et suivantes). Toutes les couleurs sont approximatives et peuvent dépendre de la configuration de l'écran et des conditions de lecture.

Notes et références 

Code de couleurs
Représentation des molécules